Gérard Louvin (né en 1946), producteur français ;
 Robert Louvin (né en 1960), avocat, universitaire et homme politique valdôtain ;
 The Louvin Brothers, frères composant un groupe de musique : Ira Louvin (1924–1965) et Charlie Louvin (1927–2011), en close harmony.